Grand Prix de Fourmies 2021 – 88. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix de Fourmies, która odbyła się 12 września 2021 na trasie o długości ponad 197 kilometrów biegnącej wokół miejscowości Fourmies. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2021
Kolarstwo we Francji
2021 we Francji